Der Biblische Kommentar Altes Testament (BK.AT) ist eine deutschsprachige wissenschaftliche Kommentarreihe zum Alten Testament, an der bedeutende Wissenschaftler seit Jahren arbeiten. Sie ist auf 24 Bände angelegt; teilweise sind sie in Teilbände unterteilt, von denen nach Fertigstellung einzelne Lieferungen erscheinen. Es liegen noch nicht alle Bände vor; manche biblische Bücher sind dagegen schon in einer Neubearbeitung kommentiert.

Der BK.AT wurde von Martin Noth begründet. Die ersten Lieferungen erschienen 1955 in der Neukirchener Verlagsgesellschaft. Nach Noths Tod übernahmen Siegfried Herrmann und Hans Walter Wolff die Herausgeberschaft. Derzeit (Stand 2019) besteht das Herausgeberkollegium aus Beate Ego, Friedhelm Hartenstein, Martin Rösel, Udo Rüterswörden und Bernd U. Schipper. Die Kommentarreihe erscheint inzwischen bei Neukirchener Theologie, einer Verlagsmarke innerhalb von Vandenhoeck & Ruprecht.

Vorliegende Bände

Weblinks 
 Darstellung auf der Website von Vandenhoeck & Ruprecht
 Verlagsprospekt
 

Alttestamentliche Wissenschaft
Theologisches Werk (Christentum)